Rhytidoponera aspera group é uma espécie de formiga do gênero Rhytidoponera.

Ectatomminae